Aceasta este lista orașelor după mărime din Letonia.

Orașe

Vezi și 
 Lista listelor de orașe după țară

Legături externe 
 
 
 

Letonia